Максим Андреевич Ваганов (8 августа 2000, Шымкент, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Туран».

Клубная карьера 
Воспитанник шымкентского футбола. Футбольную карьеру начинал в 2017 году в составе клуба «Ордабасы U-21» во второй лиге. 5 мая 2019 года в матче против клуба «Атырау» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге. 17 марта 2022 года в матче против клуба «Акжайык» (2:0) забил свой дебютный мяч в казахстанской Премьер-лиге.

Карьера в сборной 
4 июня 2021 года дебютировал за молодёжную сборную Казахстана в матче против молодёжной сборной Бельгии (1:3).

Достижения 
 «Ордабасы»
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2019

Клубная статистика 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ордабасы-2»
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Мактаарал»
Игроки ФК «Каспий» Актау